Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar. Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år. BNP-uppskattningar som presenteras här är beräknade utifrån marknadens eller landets officiella växelkurs.

Flertalet ekonomier som inte anses vara länder (Global BNP, Europeiska unionen och ett antal territorier) inkluderas eftersom de finns med i källorna. Dessa ekonomier rankas inte, men är listade.

Siffrorna som presenteras här tar inte hänsyn till skillnader i levnadskostnader, och kan därför variera stort från år till år beroende på rörligheten i växelkursen i landets valuta. Denna rörlighet kan medföra att landets ranking ändras från år till år, även om det inte skett någon större skillnad i levnadsstandarden. Därför ska dessa siffror användas med försiktighet.

Jämförelser av länders välstånd baseras vanligtvis även på köpkraftjusterad BNP (PPP), som utjämnar skillnader i levnadskostnader mellan länder. Köpkraftjusteringen tar till stor del bort problemet med växelkursförändringar. Men har också sina nackdelar; den tar inte upp det ekonomiska värdet av internationell handel, och kräver mer estimering än BNP per capita. I det stora hela är köpkraftjusterad BNP mindre utspridd än nominell BNP per capita siffror.

Listor

Se även
Lista över länder efter BNP (PPP)
Lista över länder efter BNP per capita

Referenser 

Internationell ekonomi
BNP